Новий театр:
 «Новий театр» — інша назва «Театру абсурду»
 Новий театр — театр в Плзені
 Новий театр Осло — театр в Осло
 Новий театр — театр в Копенгагені
 Новий театр — імператорський театр у Москві в 1898—1907 роках
 Новий театр — театр Л. Б. Яворської, заснований в Петербурзі 1901 року
 Новий театр — створений в Москві 1925 року з випускників школи-студії при Малому театрі
 Новий театр — створений в Ленінграді 1933 року, в 1953-му був перейменований в Театр ім. Лєнсовєта
 Новий львівський театр
 Новий драматичний театр на Печерську
 Московський Новий драматичний театр